Harris může být:

příjmení
 viz Harris (příjmení)

jiný význam
 Harris (Vnější Hebridy) – skotský ostrov
 Harris County – rozcestník
 Melvin Harris – fiktivní postava Grand Theft Auto: San Andreas

Podobné příjmení 
 Harrison

Externí odkazy